Mniszków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Mniszków (Powiat Opoczyński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Opoczyński, Wojewodschaft Łódź
 Mniszków (Janowice Wielkie), Dorf in der Gemeinde Janowice Wielkie im Powiat Jeleniogórski, Wojewodschaft Niederschlesien